Basse-Terre – jedna z wysp tworzących terytorium Gwadelupy
 Basse-Terre – miasto na Gwadelupie

Zobacz też 
 Basseterre